Loterie nationale står for:

 Loterie nationale (Belgien)
 Loterie nationale (Frankrig), en del af Française des Jeux
 Loterie nationale de Côte d’Ivoire i Elfenbenskysten
 Loterie nationale du Maroc i Marokko